En mathématiques, et en particulier en théorie des graphes, le terme graphe de Klein désigne deux graphes remarquables nommés d'après Felix Klein :
 le 56-graphe de Klein, 3-régulier et de maille 7
 le 24-graphe de Klein, 7-régulier et de maille 3
Les deux ont 84 arêtes. Ils peuvent tous deux être  dans une surface orientable de genre 3, dans laquelle l'un est le dual de l'autre.